Cet article relate le parcours de l'équipe d'Argentine lors de la Coupe du monde de football 1994 organisée aux États-Unis du 17 juin au .

Effectif

Premier tour - Groupe C

Argentine - Grèce

Argentine - Nigeria

Argentine - Bulgarie

Huitième de finale

Roumanie - Argentine

Référence 

1994
Argentine
Sport en Argentine en 1994